Toponímia:
 Port Arthur (Xina), antic port rus, actualment conegut com a Lüshunkou (Xina)
 Port Arthur (Texas), ciutat situada al Comtat de Jefferson, a l'estat estatunidenc de Texas
 Port Arthur (Tasmània), a Austràlia, antiga colònia penitenciària
 Port Arthur (Ontario), al Canadà.
 Història:
 Batalla de Port Arthur, que donà inici a la Guerra russojaponesa
 Massacre de Port Arthur, conflicte de la colònia penitenciària de Port Arthur, a Tasmània.